La saison 2019-2020 du Championnat de Papouasie-Nouvelle-Guinée de football est la quatorzième édition de la National Soccer League, le championnat semi-professionnel de première division en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Dix formations participent à la compétition, qui se déroule en deux phases :
 lors de la phase régulière, les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. Les quatre premiers se qualifient pour la phase finale.
 la phase finale est jouée sous forme de rencontres à élimination directe, avec demi-finale et finale jouée sur un seul match.

C'est le club de Lae City FC, quintuple tenant du titre, qui est à nouveau sacré champion cette saison après avoir battu Hekari United lors de la finale. C'est le sixième titre de champion de Papouasie-Nouvelle-Guinée de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0.

Phase régulière 

|width=33%|

|}

Phase finale 
 Toutes les rencontres sont disputées au PNG Football Stadium de Port Moresby.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Championnat de Papouasie-Nouvelle-Guinée de football

Lien externe 
  Résultats complets sur le site RSSSF

2019-2020
Papouasie-Nouvelle-Guinée
2019 en Papouasie-Nouvelle-Guinée
2020 en Papouasie-Nouvelle-Guinée